Wawa steht für:
 Wawa (Sprache)
 Abachi-Baum
 Wawa (Ontario), Ort in Kanada
 Wawa (Pennsylvania), Ort in den USA
 Wawa (Präfektur), Präfektur in Togo

Personen:
 Wawa (König), einen König von Mataram

Sonstiges:
 Wawa, Waran aus Urmel aus dem Eis
 Wawa (Unternehmen) Unternehmen in den USA

Siehe auch: 
 Wah-Wah